An den Qualifikationsrunden im Einzel für die Coupe Banque Nationale présentée par Bell 2014 nahmen 24 Spielerinnen teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in der Stadt Québec